Журнал Министерства народного просвещения (Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія) — официальное издание Министерства народного просвещения, выходившее в 1834—1917 годах ежемесячно (всего было опубликовано 434 части, каждая включала несколько номеров). Миссия журнала как печатного органа ведомственного подчинения состояла, прежде всего, в освещении состояния российского образования, развития педагогической и научной мысли. В журнале, наряду с официальными распоряжениями правительства и сведениями о народном образовании, публиковались научные работы по всем областям знания.

История 
С самого начала деятельности Министерство народного просвещения стремилось обзавестись собственным периодическим изданием. Однако длительное время стабильности здесь не наблюдалось. 

До «Журнала Министерство народного просвещения» выходили следующие издания Министерства:

 «Периодические сочинения об успехах народного просвещения» (Периодическое сочинение в успѣхахъ народнаго просвѣщения)(1803—1819) — издание Главного управления училищ (предшественник Департамента народного просвещения). издание выходило нерегулярно, частями. Редактор — академик Н. Я. Озерецковский. Вышло в свет 44 номера.
 «Журнал Департамента народного просвещения» (1821—1824) — ежемесячный журнал. Редактор — Н. Ф. Остолопов.
 «Записки, издаваемые от Департамента народного просвещения». Вышло в свет три книги этого издания — в 1825, 1827 и 1829 годах.

Наконец, с 1834 года «нишу» официального ежемесячного издания Министерства народного просвещения занял основанный по инициативе С. С. Уварова «Журнал Министерства народного просвещения» (таковым он оставался вплоть до 1917 года). 

Журнал распространялся как по обязательной подписке (600 подписчиков), так и среди добровольных подписчиков, список которых публиковался в 1830—1840-х годах. Подписчиками ЖМНП были великие князья, братья императора Александра II, Константин, Николай и Михаил, принц П. Ольденбургский, граф Н. С. Мордвинов, историки А. И. Тургенев, К. И. Арсеньев, филолог А. Х. Востоков, писатель и издатель И. Ф. Эйнерлинг, публицист Н. А. Безобразов и др.

Первым редактором «ЖМНП» стал К. С. Сербинович (1834—1856), а его преемниками стали весьма заметные в российской истории особы: в 1856—1860 гг. А. В. Никитенко, а затем К. Д. Ушинский (1860—1861). 

В 1834—1859 годах ведущим в журнале (до 100—120 страниц) был отдел «Высочайшие повеления и министерские распоряжения по вопросам народного образования», который знакомил с официальными документами в сфере образования. Здесь же регулярно печатались отчёты о работе Министерства народного просвещения. В разделах «Известия об учёных и учебных заведениях России» и «Известия об иностранных учёных и учебных заведениях» помещались сообщения о проведённых заседаниях, выписки из протоколов собраний, тексты выступлений, краткая информация об отдельных учебных заведениях. В отделе «История просвещения и гражданского образования» публиковались преимущественно обозрения о зарубежной школе. Информационный отдел «Новости и смесь» состоял из четырёх подотделов: «Путешествия», «Новости иностранной жизни», «Журналистика», «Разные известия». Он содержал заметки и корреспонденции о событиях в науке, обзоры отечественных и иностранных изданий.

Помимо официального назначения, он был также научным журналом по отделу humaniora, отдавая предпочтение истории и истории литературы.

С 1860 года по 1865 год был исключительно педагогическим журналом; затем педагогика была оставлена лишь как особый отдел. После Ушинского журнал редактировали: Ю. С. Рехневский (1863—1867), И. Д. Галанин (1867), А. И. Георгиевский (1868—1870), Е. М. Феоктистов (1871—1882).

С 1872 года введён также отдел классической филологии.

Редакторы: Л. Н. Майков (1883—1890), В. Г. Васильевский (1891—1899), Э. Л. Радлов (1899—1917), П. И. Лебедев-Полянский (1917).

К изданию в разные годы выпускались приложения, которые рассылались подписчикам бесплатно:

 «Указатель к официальной части повременных изданий Министерства народного просвещения за 1803—1853 гг». (СПб, 1854, И. Д. Галанин). 
 «Указатель к неофициальной части повременных изданий Министерства народного просвещения за 1803—1853 гг.» (СПб, 1856, И. Д. Галанин).
 «Указатель к повременным изданиям Министерства народного просвещения с 1803 по июнь 1864 г.» в 2-х ч. (СПб, 1864—1865, И. Д. Галанин). — I: Часть официальная. — 1864. — [2], IV, 258 с.; II: Часть неофициальная. — 1865. -— [2], 303 с. Материал расположен в словарном порядке (по алфавиту имён, заглавий, географических названий и предметов). Объём — свыше 21 000 статей.
 «Алфавитный указатель к неофициальной части ЖМНП с начала 1866 по 1872 г. включительно», 1873. — Приложение к ч. 167 (май, июнь) за 1873 г. (около 1000 статей).  — 48 с. Составитель — А. И. Лященко.
 «Алфавитный указатель к неофициальной части ЖМНП с начала с начала 1873 по 1875 год включительно, 1876. — Ч. 186, июль. — С. 1—22 послед. паг. (более 200 статей). Составитель — А. И. Лященко.
 «Алфавитный указатель к неофициальной части ЖМНП с начала 1876 года по 1878 год включительно», 1881. — Ч. 213, февраль. — С. 1—22 послед. паг. (около 700 статей).
 «Указатель статей, помещённых в неофициальной части ЖМНП за время с 1867 по 1891 г.» — СПб., 1894. — 470 с. — Приложение к: 1894. — Ч. 294; 1898. — Ч. 320; 1899. — Ч. 321—326 (6553 статьи). Составитель — А. И. Лященко.

 «Указатель статей, помещённых в неофициальной части „Журнала Министерства народного просвещения“ за время с 1892 года по 1900 год». — СПб., 1902 (обл. 1903). — 222 с. — Приложение к: 1902. — Ч. 343—347 (2632 статьи).
«Указатель статей, помещённых в неофициальной части „Журнала Министерства народного просвещения“ за время с 1901 года по 1910 год». — СПб., 1911. — 213 с. — Приложение к: Новая серия. — 1911. — С. 35 (3004 статьи).

Особо следует упомянуть библиографическое приложение к журналу — систематический указатель всех книг, опубликованных в Российской империи в течение года. 

В 1904 году был выделен особый раздел, в котором преобладали научные и научно-публицистические статьи и обзоры, — «Известия по народному образованию» (издавались они отдельно). В журнале за 1915—1916 гг. были напечатаны в качестве приложения «Материалы по реформе средней школы» как итоги работы Министерства народного просвещения, когда министром был П. Н. Игнатьев. В «Материалах» даны учебный план, программы средней школы и объяснительные записки к ним; ряд программно-методических документов об эстетическом, трудовом и физическом воспитании, о внеклассном чтении; обширная библиография по предметам обучения и видам воспитания. 

«Журнал  Министерства  народного  просвещения» — одно  из  немногих  научно-популярных печатных изданий, в котором печатались все учёные Российской империи. Он также был уникальным научным гуманитарным изданием, в  котором публиковались труды по истории, литературе, педагогики и другим направлениям науки. Журнал обращал внимание на научную жизнь Запада и Востока, знакомя своего читателя с новейшими открытиями, с состоянием просвещения в разных странах.

Редакторы 

 К. С. Сербинович (1834—1856)
 А. В. Никитенко (1856—1860)
 К. Д. Ушинский (1860—1863)
 Ю. С. Рехневский (1863—1867)
 И. Д. Галанин (1867)
 А. И. Георгиевский (1868—1870)
 Е. М. Феоктистов (1871—1882)
 Л. Н. Майков (1883—1890)
 В. Г. Васильевский (1891—1899)
 Э. Л. Радлов (1899—1917)
 П. И. Лебедев-Полянский (1917)

После 1917 года 
Последний номер журнала (ноябрь — декабрь 1917 года) вышел под редакцией П. И. Лебедева-Полянского. Его открывало обращение народного комиссара просвещения А. В. Луначарского, который наметил «общее направление просветительской деятельности» нового правительства (борьба с неграмотностью и введение всеобщего обязательного и бесплатного обучения) и призвал всех учителей сотрудничать с советской властью. В официальной части Журнала было опубликовано извещение, что с 1918 года вместо «Журнала Министерства народного просвещения» раз в две недели будет выходить журнал «Народное просвещение» — социалистический, общественно-политический, педагогический и научный орган, издаваемый Народным комиссариатом просвещения.

После революции журнал выходит под названиями «Народное просвещение» (1917—1931), «Коммунистическое просвещение» (1931—1936), «Народное образование» (с 1946).

После 1991 года 
После 1991 года журнал «Народное образование» выходит в разные годы с периодичностью до 10 раз в год. В условиях пандемии и экономии бюджетных средств на подписку в педагогических учебных заведениях последние несколько лет некоторые выпуски объединялись.

Для удобства читателей и повышения доступности журнала уже около 10 лет можно подписаться на чисто электронные выпуски журнала, приобрести отдельно вышедшие статьи в электронном виде (для недавних номеров журнала) на портале издательского дома «Народное образование», а по прошествии нескольких лет заметная часть статей доступна для знакомства через БД РИНЦ.

Журнал является учредителем с 2003 года Международного конкурса образовательных учреждений имени А. С. Макаренко (в 2003 году отмечалось 115 лет со дня рождения А. С. Макаренко). В том же году редакцией журнала «Народное образование» и Международной Макаренковской ассоциацией учреждена медаль А. С. Макаренко в номинациях: «За педагогическую доблесть» и «За вклад в развитие педагогики дела».

В 2003 году, к 200-летию журнала, вышла книга «Старейший журнал России», в которой прослеживается история издания со времён первого министра просвещения П. В. Завадовского до наших дней.

Редакционная коллегия 
На 2023 год в состав редакционной коллегии «НО» входят:
 Елена Владимировна Шишмакова — главный редактор (после ухода А.М. Кушнира [1958-2021])
 Александр Асмолов — директор Федерального института развития образования, академик РАО
 Владимир Беспалько, академик РАО
 Татьяна Кисарова, главный редактор Издательства «Педагогическое общество России»
 Анатолий Вифлеемский, доктор экономических наук
 Дмитрий Григорьев, доцент, кандидат педагогических наук
 Александр Кузнецов, министр образования и науки Челябинской области
 Александр Литвинов, заслуженный учитель РФ, директор СШ № 10 г. Лабинска
 Валерия Мухина, академик РАО
 Андрей Остапенко, профессор Кубанского государственного университета, г. Краснодар
 Марк Поташник, академик РАО
 Евгений Ямбург, академик РАО

Примечания

Литература 
 
 Указатель к номерам журнала, выложенным в свободный доступ в разл. форматах

Ссылки 

 Журнал Министерства народного просвещения
 ИД «Народное образование», издающий в том числе одноимённый журнал.
 Журнал «Народное образование» в РИНЦ.

 архивные ссылки
 «200 лет журналу „Народное образование“».
 Журнал «Вестник образования»
 История журнала «Вестник образования России»
 Издательство «Просвещение»

Педагогические журналы
Филологические журналы
Русские исторические журналы
Научные журналы Российской империи
Научные журналы России
Научные журналы СССР
Печатные издания, возникшие в 1803 году
Министерство народного просвещения
Ведомственные журналы Российской империи